Обсерватория Калар Альто — астрономическая обсерватория, основанная в 1975 году в Альмерия (провинция), Испания.

Руководители обсерватории 
 с 20 марта 2010 года — David Barrado

История обсерватории 
Официальное название обсерватории Немецко-Испанский Астрономический Центр. Обсерватория принадлежит и совместно управляется двумя организациями: Институтом астрономии им. Макса Планка и . Предложение о создании данной обсерватории появилось в 1970 году, а официально обсерватория была открыта в июле 1975 года с вводом в строй 1.2-м телескопа. Камера Шмидта была перевезена из Гамбургской обсерватории в 1976 году, где располагалась с 1954 года.

Инструменты обсерватории 
 3.5-м рефлектор (минимальный фокус: 12.2 метра) — принадлежит Институту им. Макса Планка
 2.2-м рефлектор (минимальный фокус: 17 метров) — принадлежит Институту им. Макса Планка
 1.5-м рефлектор — принадлежит Институту Астрофизики Андалусия
 1.23-м рефлектор (минимальный фокус: 9.8 метра) — принадлежит Институту им. Макса Планка
 0.8-м камера Шмидта — принадлежит Институту им. Макса Планка

Направления исследований 
 Образовательная деятельность
 Астрофизические наблюдения

Основные достижения 
 Открытие одного околоземного астероида: 2009 DS36 (25 февраля 2009 года)
 Подтверждение экзопланеты WASP-2
 Участие в уточнении орбиты 2007 WD5

Известные сотрудники 
 :en:Alois Purgathofer — не будучи сотрудником обсерватории, погиб во время её посещения

Интересные факты 
 В честь обсерватории назван астероид :en:189202 Calar Alto

Ссылки 
 Calar Alto: Darkness In The Infrared ScienceDaily (Jan. 30, 2009)
 Список кодов обсерваторий в 1986 году (много фамилий!)
 Список астероидов (в архивном файле указаны обсерватории-первооткрыватели)

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Поиск всех астрометрических наблюдений обсерватории в базе данных MPC

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Calar Alto Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Мадридская астрономическая обсерватория
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий
 Паранальская обсерватория
 Обсерватория Ла-Силья
 Межамериканская обсерватория Серро-Тололо
 Very Large Telescope
 Европейский чрезвычайно большой телескоп

Калар-Альто
Научные институты, основанные в 1975 году
Здания и сооружения Альмерии
Астрономические обсерватории по алфавиту